

Persone 
 Aparecido Donizetti – ex calciatore brasiliano (1973–)
 Armelino Donizetti Quagliato detto Zetti – allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano (1965–)
 Gaetano Donizetti – compositore italiano (1797-1848)
 Giuseppe Donizetti – musicista e compositore italiano (1788-1856)
 Mario Donizetti – pittore e saggista italiano (1932–)
 Sérgio Luís Donizetti detto João Paulo – ex calciatore brasiliano (1964–)

Altro 
 Teatro Gaetano Donizetti – teatro di Bergamo
 Torta del Donizetti – dolce italiano tradizionale di Bergamo
 9912 Donizetti – asteroide della fascia principale
 Donizetti (treno) – soprannome dell'elettrotreno di Trenord classificato come ETR 204